2 miejscowości w Polsce: 
 Świątkowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo 
 Świątkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów